Ранчо ла Вента има више значења:

 Ранчо ла Вента (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо ла Вента (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику